Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk jest ciałem doradczym i opiniodawczym, reprezentującym krajowe środowisko naukowe w zakresie swoich kompetencji merytorycznych. Obszarem swojej działalności obejmuje żywienie, hodowlę i użytkowanie zwierząt gospodarskich oraz ryb, ocenę pozyskiwanych od nich surowców (mleko, mięso, jaja, wełna, miód), problematykę wykorzystania biotechnologii i nanotechnologii w produkcji zwierzęcej a także efekty genetycznego doskonalenia organizmów zwierzęcych oraz ograniczeniem śladu węglowego w produkcji zwierzęcej.

Historia 
Komitet Nauk Zootechnicznych utworzony został w 1957 roku w ramach funkcjonującego Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk. Zapleczem Komitetu w pierwszym okresie działalności były Komisja Hodowli Zwierząt i Komisja Gospodarki Paszowej i Żywienia Zwierząt, funkcjonujące w ramach  ówczesnego Centralnego Instytutu Rolniczego, rozwiązanego w 1955 roku. Dużą rolę w utworzeniu KNZ odegrał prof. Mieczysław Czaja - sekretarz naukowy Wydziału. Profesora wybrano pierwszym przewodniczącym Komitetu (1957-58). W kolejnych latach funkcję tę pełnili: 
 prof. dr hab. Jan Kielanowski (1959-62), 
 prof. dr hab. Franciszek Abgarowicz (1963-68), 
 prof. dr Kazimierz Gawęcki (1969-71), 
 prof. dr hab. Władysław Bielański (1972-74), 
 prof. dr hab. Ewald Sasimowski (1975-77), 
 prof. dr hab. Henryk Duniec (1978-80), 
 prof. dr hab. Janusz Maciejowski (1981-83), 
 prof. dr hab. Zbigniew Staliński (1984-89), 
 prof. dr hab. Marian Budzyński (1990-2003), 
 prof. dr hab. Dorota Jamroz (2004-10), prof. 
 dr hab. Jan Jankowski (2011-14), 
 prof. dr hab. Roman Niżnikowski (2015-19),
 prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski (od 2020 r.).
Od lat 60. Komitet był wydawcą Roczników Nauk Rolniczych serii B -Zootechnika oraz serii H – Rybactwo. Po transformacji ustrojowej obydwa czasopisma, ze zmienionymi anglojęzycznymi tytułami, wydawane są odpowiednio przez Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego  w Jabłonnie oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Od wielu lat Komitet aktywnie współpracuje z towarzystwami naukowymi, zarówno międzynarodowymi, jak i krajowymi, biorąc udział w organizacji konferencji naukowych. Na mocy ówczesnych regulacji prawnych, KNZ prowadził ocenę jednostek naukowych PAN. Przygotował także wiele ocen eksperckich. W 2016 roku, w wyniku zmian strukturalnych Akademii, doszło do zmiany nazwy na Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury, co wiązało się także poszerzeniem zakresu działania.

Zakres działania Komitetu  
 Analiza i ocena stanu nauki i edukacji zootechnicznej i rybackiej; 
 Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu uprawianej dyscypliny naukowej; 
 Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, towarzystwami naukowymi oraz związkami branżowymi i podmiotami gospodarczymi; 
 Przyznawanie dorocznej nagrody za osiągnięcia badawcze lub podręcznik akademicki; 
 Opiniowanie wniosków o nagrody Wydziału II oraz  kandydatów na członków PAN; 
 (Współ)organizacja konferencji naukowych i webinariów.  
 Od kilku dekad Komitet aktywnie współpracuje z Europejską Federacją Zootechniczną oraz Światowym Stowarzyszeniem Wiedzy Drobiarskiej, biorąc udział w organizacji kongresów i sympozjów naukowych, a także w pracach grup roboczych.

Skład osobowy Komitetu 
Przewodniczący Komitetu: 
 prof. dr hab. inż. Tomasz Szwaczkowski, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Honorowa Przewodnicząca:
 Prof. dr hab. dr h.c. multi, Dorota Jamroz - Wrocław
Członkowie Honorowi:
 Prof. dr hab. dr h.c. Marian Budzyński  - Lublin
 Prof. dr hab. Julian Kamiński - Kraków
 Prof. dr hab. Aleksandra Ziołecka - Jabłonna
Członkowie PAN:
 Prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzecz.  PAN - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
 Prof. dr hab. dr h.c. Adam Zięcik, czł. rzecz.  PAN  - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, 
 Prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk, czł. koresp. PAN - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu.
 Prof. dr hab. dr h.c. mult. Jan Jankowski, czł. koresp. PAN - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, czł. koresp. PAN - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Członkowie z wyboru
 Prof. dr hab. inż. Emilia Bagnicka - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 Prof. dr hab. inż. Tomasz Daszkiewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 Prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara Demska-Zakęś - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 Prof. dr hab. inż. Wojciech Dobicki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 Prof. dr hab. inż. Zbigniew DobrzańskI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 Prof. dr hab. Eugeniusz Grela - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 Prof. dr hab. inż. Andrzej Gugołek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 Dr hab. inż. Aldona Kawęcka, prof. IZ - Instytut Zootechniki - PIB w Krakowie
 Prof. dr hab. inż. Stanisław Tadeusz Kondracki - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 Prof. dr hab. inż. Dorota Kowalska - Instytut Zootechniki - PIB w Krakowie
 Prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 Prof. dr hab. inż. Ewa Łukaszewicz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 Prof. dr hab. Marek Łukaszewicz - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 Dr hab. inż. Monika Michalczuk, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 Prof. dr hab. Jan Miciński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 Prof. dr hab. dr h.c. Jan Niemiec - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 Prof. dr hab. inż. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 Prof. dr hab. inż. Teresa Ostaszewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 Prof. dr hab. inż. Bogumiła Małgorzata Pilarczyk - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Prof. dr hab. inż. Adam Roman - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 Prof. dr hab. Jacek Skomiał - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
 Prof. dr hab. inż. Wiesław Skrzypczak - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Prof. dr hab. inż. Wiesław Sobotka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 Prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz - Uniwersytet Rzeszowski
 Prof. dr hab. inż. Tomasz Szwaczkowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 Prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Ślósarz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 Prof. dr hab. inż. Sylwester Świątkiewicz - Instytut Zootechniki - PIB w Krakowie
 Prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
 Prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 Prof. dr hab. inż. Anna Wójcik - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Specjaliści KNZiA:
 Dr Dorota Krencik – delegowana przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
 Dr hab. Jan Mazurkiewicz, prof. UPP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 Dr inż. Sebastian Michalak –delegowany przez Cargill Polska
 Prof. dr hab. Roman Niżnikowski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 Dr Ela Sawicka – delegowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 Prof. dr hab. Maria Siwek-Gapińska – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 Prof. dr hab. Brygida Ślaska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 Dr hab. Agnieszka Tórz, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Dr inż. Anna Wiśniewska - delegowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – PIB  w Olsztynie

Struktura organizacyjna Komitetu
 Komisja Akwakultury
 Komisja Dobrostanu Zwierząt i Jakości Produktów
 Komisja Genetyki i Hodowli
 Komisja Fizjologii i Żywienia
 Komisja ds. Nagrody Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury
 Komisja Promocji Zootechniki i Rybactwa
 Zespół ds. przygotowania raportu o stanie dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo w kontekście globalnych wyzwań
 Zespół ds. przygotowania raportu edukacji zootechnicznej i rybackiej.

Nagrody przyznane przez Komitet
Od 2021 roku przyznawana jest coroczna nagroda indywidualna lub zespołowa KNZiA PAN za wybitne osiągnięcia naukowe o dużym potencjale wdrożeniowym lub za podręcznik akademicki,  mieszczące się w zakresie dyscypliny zootechnika i rybactwo.  
W 2021 roku nagrodę otrzymał zespół z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w składzie: prof. dr hab. Damian Józefiak, prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz,, dr inż. Agata Józefiak, dr inż. Mateusz Rawski, dr inż. Bartosz Kierończyk, mgr Zuzanna Mikołajczak i mgr inż. Natalia Homska za osiągnięcie badawcze pt. „Opracowanie technologii produkcji i wykorzystania w żywieniu zwierząt materiałów paszowych z owadów”.

Natomiast w 2022 roku nagrodą uhonorowani zostali: prof. dr hab. Dariusz Mikulski (UWM w Olsztynie), prof. dr hab. Katarzyna Ognik (UP w Lublinie), dr hab. Paweł Konieczka (UWM w Olsztynie), dr hab. Magdalena Krauze (UP w Lublinie), dr Anna Stępniowska (UP w Lublinie), dr Ewelina Cholewińska (UP w Lublinie), dr Bartłomiej Tykałowski (UWM w Olsztynie), prof. dr hab. Zenon Zduńczyk (IRZiBŻ PAN w Olsztynie)  i prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz (IRZiBŻ PAN w Olsztynie) za osiągnięcie badawcze pt. „Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych.”

Dwukrotnie przyznane były również wyróżnienia.  W 2021 roku wyróżnione zostało osiągnięcie: „Technologie pozwalające na istotne obniżenie emisji gazów cieplarnianych, azotu i fosforu do środowiska naturalnego bez negatywnego wpływu na wyniki produkcyjne drobiu”, którego autorami są: dr inż. Anna Arczewska-Włosek (IZ-PIB w Krakowie), prof. dr hab. Adam Cieślak (UP w Poznaniu), dr hab. Aleksandra Drażbo (UWM w Olsztynie), dr Karolina Ferenc (SGGW w Warszawie), prof. dr hab. Damian Józefiak (UP w Poznaniu), prof. IGBZ PAN dr hab. Artur Jóźwik (IGiBZ PAN w Jastrzębcu), prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz (IRZiBŻ PAN w Olsztynie), dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka (UP w Poznaniu), dr inż. Bartosz Kierończyk (UP w Poznaniu), prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski (UWM w Olsztynie), dr hab. Andrzej Łozicki (SGGW w Warszawie), dr hab. Monika Łukasiewicz (SGGW w Warszawie), prof. dr hab. Dariusz Mikulski (UWM w Olsztynie), mgr Gao Min (UP w Poznaniu), prof. dr hab. Katarzyna Ognik (UP w Lublinie), prof. dr hab. Ewa Sawosz (SGGW w Warszawie), dr Anna Stępniowska (UP w Lublinie), dr hab. Nina Strzałkowska (IGiBZ PAN w Jastrzębcu), prof. dr hab. Małgorzata Szumacher (UP w Poznaniu), prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz (IZ-PIB w Krakowie), dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska (UP w Poznaniu) i prof. dr hab. Zenon Zduńczyk (IRZiBŻ PAN w Olsztynie). W 2022 roku wyróżnienie przyznane zostało zespołowi badawczemu z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, w składzie: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, dr Sylwia Judycka, dr hab. Joanna Nynca, dr hab. Mariola Dietrich, dr hab. Daniel Żarski i mgr inż. Ewa Liszewska za osiągnięcie pt. „Opracowanie wystandaryzowanej metody kriokonserwacji nasienia ryb.”

Najważniejsze osiągnięcia Komitetu

Działalność ekspercka adresowana do specjalistów 
W obecnej kadencji przygotowane zostały dwa raporty:
 OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU DYSCYPLINY NAUKOWEJ ZOOTECHNIKA I RYBACTWO – RAPORT I ANALIZA 
 STAN EDUKACJI ZOOTECHNICZNEJ I RYBACKIEJ W POLSCE – RAPORT I ANALIZA.  

Ważnym dokumentem jest rekomendacja dotycząca wprowadzenia ujednoliconego obligatoryjnego programu nauczania przedmiotu „dobrostan zwierząt” na studiach I stopnia dla studentów zootechniki i kierunków pokrewnych. Komitet, wspólnie z innymi polskimi gremiami (Komitetem Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu, Polskim Towarzystwem Zootechnicznym im. Michała Oczapowskiego i Polskim Towarzystwem Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych), uczestniczy także w przygotowaniu „ŚWIATOWEJ KONWENCJI OCHRONY ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZDROWIA PUBLICZNEGO, DOBROSTANU ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA”. Komitet patronuje opracowywaniu publikacji, m.in. renomowanego podręcznika akademickiego – Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo pod redakcją prof. dr hab. Doroty Jamroz (UP we Wrocławiu) czy „Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń” pod redakcją prof. dr. hab. Eugeniusza Greli (UP w Lublinie) i prof.  dr. hab. Jacka Skomiała (IFiŻZ PAN w Jabłonnie). 
Ponadto, przygotowanych zostało wiele ekspertyz i opinii projektów aktów prawnych, zarówno w ustawodawstwie polskim jak i Unii Europejskiej, zlecanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki, bądź z własnej inicjatywy. Istotnymi przedsięwzięciami w ostatnich dekadach były: 
	opracowanie standardów nauczania i jakości kształcenia dla kierunku zootechnika; 
	ocena dyscyplin naukowych z zakresu nauk rolniczych; 
	stanowisko w sprawie kategoryzacji jednostek naukowych; 
	udział w kategoryzacji czasopism naukowych; 
	ekspertyza dotycząca problemu „Rybactwo, a kwestie wyżywienia i ochrony środowiska”; 
	stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, a szczególnie uboju rytualnego.

Wydawane przez Komitet czasopisma
Od 2020 roku wydawany jest kwartalnik Biuletyn Informacyjny KNZiA, służący integracji środowiska. Ponadto, z okazji 65-lecie Komitetu została wydana okolicznościowa publikacja, obejmująca m.in. artykuły przeglądowe autorstwa uczonych polskich i zagranicznych.

Konferencje popularyzujące wiedzę 
	Największym przedsięwzięciem z tego zakresu były trzy edycje Kongresu Zootechniki Polskiej „Quo vadis Zootechniko?” (2018, 2021 i 2022 r), organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Zootechnicznym im. Michała Oczapowskiego, odbywające się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. 

Komitet był także współorganizatorem trzech kongresów Europejskiej Federacji Zootechnicznej, które odbywały się w Warszawie w latach: 1975, 1998 i 2015. 

W kalendarz cyklicznych spotkań naukowych wpisują się sesje naukowe, organizowane przez Komisję Fizjologii i Żywienia KNZiA (w przeszłości pod innymi nazwami). Do pandemicznej przerwy odbyło się 48 edycji, a kolejna planowana jest na 2023 rok.
  
	Przedsięwzięciem realizowanym w 2022 roku we współpracy z  Komitetem Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu oraz Komitetem Nauk Agronomicznych było seminarium dotyczącym rolnictwa regeneracyjnego. Wraz z Komitetem Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu zorganizowano Webinarium „Syntetyczna Żywność. Science czy fiction?”. 
Ponadto Komitet brał udział w przygotowaniu warsztatów dla młodych adeptów nauki: „Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania” (2022 r., Warszawa)  oraz „Badania naukowe w czasie pandemii” (2022 r., Warszawa).

Patronaty honorowe przewodniczącego i Komitetu 
Przewodniczący i Komitet patronują zarówno wielu cyklicznym jak i okazjonalnym konferencjom zootechnicznym i rybackim, takim jak: Konferencja Naukowa „Środowisko - zwierzę - człowiek” połączona z obchodami 20-lecia czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, (2021 r., Szczecin), Seminarium Naukowo-Technicznego „Chemistry for Agriculture” (2021 r., Karpacz), II Sympozjum Naukowe „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych” (2021 r., Warszawa), Warsztaty Zootechniczne (2021 i 2022 r., Warszawa), Konferencja „Wylęgarnia” (2021 r., Darłówek; 2022 r., Karpacz), VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii (2022 r., Łódź), 25. Zjazd Hydrobiologów Polskich (2022 r., Łódź).

Społeczny wymiar/oddźwięk działalności Komitetu 
Od wielu Komitet realizuje zadania o dużym wydźwięku społecznym. Każda z trzech dotychczasowych edycji Kongresu Zootechniki Polskiej, bez względu na formę obrad, transmitowana była do szerokiego kręgu odbiorców, będąc wciąż dostępną na YouTube. Kongresowi towarzyszyły również liczne materiały promocyjne, zamieszczane na stronach internetowych w formie relacji. Formułę otwartego dostępu miały również organizowane seminaria i webinarium. 

Opracowane w 2022 roku dwa raporty o stanie dyscypliny naukowej oraz edukacji opublikowane zostały na stronach internetowych KNZiA, a także przekazane do bibliotek uczelni i instytutów badawczych. Wersje papierowe obydwu publikacji zostały przesłane administracji rządowej, związkom branżowym oraz koncernom pracującym na rzecz zootechniki i rybactwa. Ponadto, raport o stanie edukacji zootechnicznej i rybackiej został przekazany centrom kształcenia rolniczego, podlegającym Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jubileusz 65-lecia powstania Komitetu Nauk Zootechnicznych był inspiracją do przygotowania okolicznościowej publikacji, w której oprócz dokonań, przedstawione zostały krótkie artykuły naukowe, głównie o charakterze prognostycznym. 
W bieżącej kadencji odbyły się dwie debaty. Pierwsza z nich z udziałem przedstawicieli uczelni dotyczyła problemów edukacji w czasie pandemii. W drugiej z debat uczestniczyli przewodniczący (lub przedstawiciele) towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. 

W ten nurt wpisują się również liczne publikacje afiliowane przez KNZiA, głównie o charakterze popularno-naukowym. W związku z toczącym się dyskursem w Polsce i w świecie dotyczącym przyszłości produkcji zwierzęcej i w tym kontekście dobrostanu zwierząt, obecnie przygotowywane publikacje koncentrują się w dużej mierze na tych zagadnieniach.
     
Od 2020 roku funkcję integracyjno-informacyjną środowiska, nie tylko o działalności Komitetu, pełni kwartalnik „Biuletyn Informacyjny KNZiA”. Oprócz relacji z bieżących wydarzeń, w tym sprawozdań z działalności Komitetu, publikowane są tam tezy referatów prezentowanych  podczas posiedzeń. Periodyk dystrybuowany jest w formie elektronicznej do jednostek naukowych i dydaktycznych (wydziałów uczelni, instytutów PAN oraz instytutów resortowych), w których prowadzone są studia z zakresu zootechniki i rybactwa lub realizowane są badania w tej dyscyplinie naukowej. Ponadto wszystkie dotychczasowe numery dostępne są na stronach internetowych KNZiA.

Komitety Polskiej Akademii Nauk